{{Художник
| имя = Император ВАВА
| оригинал имени = Владимир Александров
| имя при рождении = Владимир Николаевич Александров
| изображение = Император ВАВА.jpg
| ширина = 260px
| описание изображения = Император ВАВА в 2014 году
| дата рождения = 14.12.1962
| место рождения = , РСФСР, СССР
| гражданство =  →
| жанр = живопись, коллаж, перформанс, инсталляция, рисунок
| учёба = МГУСтудия В. И. АндрушкевичаМосГУ
| стиль = вавизм. Рисовать начал с раннего детства. С начала 1980-х до начала 1990-х годов вместе с братьями издавал семейный рукописный журнал «Декабрина».

В 1983 году окончил Московский электротехникум связи в посёлке Лесной Московской области. В 1983—1985 годах служил в рядах Советской армии в Группе советских войск в Германии (ГСВГ). В 1985—1986 годах обучался на философском факультете МГУ.

В конце 1980-х годов посещал студию Заслуженного художника РСФСР В. И. Андрушкевича в Пушкинском РДК. В 1988—1989 гг. один из организаторов и участник художественной группы «Союз Африканских Деятелей» (САД). С 1991 года член международной федерации художников (IFA). С января по октябрь 1992 года параллельно с подготовками и проведением выставок в Вене (Австрия) самостоятельно изучал литературу по современному актуальному искусству в читальных залах Венской городской библиотеки и Венского университета прикладного искусства. В 1995 году стал одним из организаторов и участников художественной группы «Секта абсолютной любви» (САЛ).

В 2011 году с отличием закончил заочное отделение факультета экономики и управления Московского гуманитарного университета (МосГУ). В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике (инновационное развитие) на заседании диссертационного совета Московского государственного индустриального университета (МГИУ).

В настоящее время продолжает создавать новые работы, прежде всего парные и серийные картины, преимущественно на бумаге, а также статьи по искусству и художественные произведения в прозе (романы, миниатюры).

Есть сын Даниил (1996 г. р.), братья Вячеслав (1964 г. р.), Сергей (1966 г. р.), Александр (1967 г. р.).

Персональные выставки 
 1989: «Просто патология» («Einfach pathologie»), Galerie in der Stadtinitiative, Вена, Австрия.
 1992: «Uber mein Leben» (совместно с Р. Егоровым), галерея «Садовники», Москва
 «Вскрытая Вена» («Geoffnete Vena»), Galerie in der Sterngasse, Вена, Австрия.
 «Плесень/Белая лошадь» («Schimmel»), Modena art Galerie, Вена, Австрия.
 «Шейка мат и ки», Петровский бульвар, 12, Москва.
 1993: «Цветы на стене», Петровский бульвар, 12, Москва.
 «Замки и цветы», галерея «Велта», Москва.
 2002: «Gruppen sens. Исчезающий смысл» (совместно с А. Мартыновой), галерея «Франция», Москва.
 «Postsingularia. Autovaginashow», клуб-галерея «Остров», Москва.
 «Postsingularia. Архитектура коллажа. Мир вокруг женщины», галерея «Ман-арт» в Доме Архитектора, г. Тула.
 «90-х не было» (совместно с А. Мартыновой), TV-галерея, Москва.
 «Постсингулярия, как она есть», галерея «Велта», Москва.
 «Флора и фауна», Галерея С.АРТ, Москва.
 2003: «Postsingularia. Symbol few», галерея «Франция», Москва
 «PS. Символы и флаги», Галерея С.АРТ, Москва.
 2004: «Парные работы на бумаге», галерея «Франция», Москва.
 2005: «Парлептипные холсты», галерея «АРТСтрелка  project», АРТСтрелка, Москва.
 2006: «Идеальное заключение», галерея М. Гельмана, Москва.
 «АртКлязьма’2004», Фестиваль современного искусства, пансионат «Клязьминское водохранилище», Московская область.
 «Мастерская Арт Москвы» (выставка номинантов национальной премии в области современного искусства «Чёрный квадрат»), ЦДХ, Москва.
 2005: «Так (не) говорил Заратустра» (в рамках параллельной программы 1 Московской Биеннале современного искусства), галерея «На Солянке», Москва.
 «Русский поп-арт», Государственная Третьяковская галерея, (ГТГ на Крымском валу), Москва.
 «Портрет лица», галерея М. Гельмана в ЦСИ М’АРС, Москва.
 2007: «Нефертити (практика себя)», проект_fабrика, Москва.
 «Мастерская Арт Москвы» (выставка номинантов национальной премии в области современного искусства «Чёрный квадрат»), ЦДХ, Москва.
 «Everything you always wanted to know about „The East“ but were afraid to ask», «Fifty in third» Artist center, Troy, NY, США.
 «Новый ангеларий», Московский Музей современного искусства (ММСИ), Москва.
 2008: «О смертном в искусстве...», М-галерея, Ростов-на-Дону.
 «Интуитивная каллиграфия», галерея «Солярис», Тольятти.
 2014: «Реконструкция 2», фонд культуры «Екатерина», Москва.
 2020: История развития мультимедиа искусства Ленинграда — Санкт-Петербурга 1985–2000 годов, Центр современного искусства им. Сергея Курёхина, Санкт-Петербург.
 «Export from Russia», мэйл-арт акция в рамках проекта «12&12&12&12&12&12», июнь-декабрь, 12 галерей, Вена, Австрия.
 2006: перформанс на открытии выставки «Идеальное заключение», галерея М. Гельмана Москва.
 2008: перформанс на открытии выставки «Солнечный круг», Studio Dauhaus (Plastilin gallery) София, Болгария.
 2003: «Фон», (один из участников выставки-акции в вагоне метро), Кольцевая линия метро, Москва, 6 апреля 2003.
 2004: Куратор и участник выставки «Параидентичность», музей «Зверевский центр современного искусства», Москва.
 Член жюри фестиваля «Sтык’2004», Дом Хонжонкова, Москва.
 2005: Репортаж телеканала TV-5 «Культура», Москва, с открытия персональной выставки «Парлептипные холсты», (эфир 28 ноября 2005).
 2008: «Медведевка», «С.Арт галерея», выставка-шоу, Москва.
 «Император ВАВА. История личной мифологии», презентация в галерее «Vaska Emanuilova», София, Болгария.
 2009: «О современном искусстве и московском акционизме», лекция-презентация, на Фестивале современного искусства «Дах-9», Палац мастацтва, Минск, Белоруссия.
 2014: «Манифеста-10», Восточное окно, Работы из собрания архива музея современного искусства «Гараж» (видео перформанса «Зашивание губ»), Санкт-Петербург.
 2018 «Перформансы и акции 1990-х — начала 2000-х и некоторые (теоретические) аспекты бытия», лекция в школе перформанса «PYRFYR» Solyanka VPA, Москва.

Символы Императора ВАВА 
Практически с самого начала своего творчества Император ВАВА использовал в своём «репертуаре» различные символы. Впоследствии он остановился на четырёх базовых символах, сигнифицирующих важные жизненные значения-атрибуты, которые неизбежно присутствуют в разных меняющихся долях (весовых эквивалентах) в разные периоды жизни каждого человека:

 корона (власть);
 сердце (любовь);
 крест (судьба);
 звезда (слава).

Количество, первоначальное расположение (относительно друг друга на одной плоскости), последующие (в процессе репрезентации) «движения» и другие «манипуляции» с символами имеют «недовыявленный» синергетический смысл.

Художником создано много произведений с использованием этих символов, в том числе перформансов с вырезанием их на своём теле. На многих графических произведениях символы поодиночке и группами «двигаются» по часовой стрелке в соответствующих сериях работ.

Парные работы 
Оригинальная идея-концепция Императора ВАВА заключается в следующем: картины (живопись, графика) из серии «Парных работ» делаются автором всегда парными — т. е. вручную, одинаковые, с незначительными естественными отличиями, делаются одновременно, находясь рядом с друг другом, то есть они «растут» и «созревают» параллельно. Картины делаются на одинаковом материале, одного формата, названия так же дублируются, но у левой картины к названию прибавляются цифры 001, к правой работе цифры 002.

При этом уже в процессе делания работы начинают влиять друг на друга, корректируя и всё более конкретизируя первоначальную метаидею. В итоге получаются две похожие, но в то же время самодостаточные картины. В идеале две такие работы составляют как бы единую инсталляцию. В то же время, так как картины самодостаточны, они могут «существовать» и отдельно друг от друга.

Парлептипность 
Император ВАВА — автор оригинальной теории парлептипности. Сам термин «парлептипность», принцип «парности» и Символы Императора ВАВА часто используется автором в названиях своих выставок.«Наиболее близкими смысловыми аналогами парлептипности в русском языке могли бы быть слова, характеризующие предмет в максимально чистом, первозданно-сущностном варианте его состояния, например, „сверхсамокопание“, „сверхчистоплотность“ (в контексте попытки реализации желания „докопаться до самой сущности“ первопричины тех или иных человеческих поступков), но именно потому, что эти условно — сконструированные, малоупотребляемые слова в свою очередь ограничены излишне лапидарной конкретикой, не совсем точно и несколько разнонаправленно передающей смысл парлептипности, именно поэтому появление этого нового многосмыслового термина я считаю оправданным и необходимым… Каждый настоящий художественный жест своим „озарением происходящего“ максимально приближает, но затем тут же переносит зрителя за границу только что мелькнувшей парлептипности, форматируя вокруг себя в процессе проистекания события двустороннюю (до и после „озарения“) ауру „прото“.. И чем сильнее эта аура, тем мощнее художественное высказывание. Любая неразъяснимая, но вдохновительно-состоявшаяся ситуация парлептипна как реализованная (не)совозможность. Парлептипность — это открытый цвет „чистой любви“. Парлептипность поэтична, но ещё более поэтичен путь к ней».

Примечания

Ссылки 
 Михаил Боде «Император пишет в жанре „замки и цветы“», «Коммерсант», № 121 от 30.06.1993
 Фёдор Ромер «Император ВАВА. Валькирия», «Итоги», № 44 1998
 Елена Невердовская "Сегодня состоится перформанс Императора Вава на «Комсомольской», Артериа.ру
 Император ВАВА «В поисках совершенства». «Артинфо.ру» от 5.12.2003
 Кети Чухров «16.04.04 — 10.05.04. „Параидентичность“. Куратор Император ВАВА. Зверевский центр современного искусства, Москва», «Художественный журнал», № 56 (4) 2004
 Император ВАВА «Парные работы на бумаге», Пресс-релиз, Gif.ru, 29.03.2004
 «Парлептипные холсты» Владимира Александрова -ТВ «Культура», эфир 28.11.2005
 Жанна Васильева «Узник ЮЗЕРвации», «Итоги», № 4 (502) 23.01.06
 Андрей Ковалёв «Российский акционизм 1990—2000», «World Art Музей» № 28/29, М. Книги WAM, 2007, 416 с.
 БелаПАН «Император ВАВА в Минске прочёл лекцию о современном искусстве», Naviny.by 01.09.2009
 Владимир Александров (Император ВАВА): "Россия, как и все развитые страны, прошла прививку «современным искусством». Интервью Ольге Несмеяновой, «Клаузура», 31.01.2014
 Андрей Ковалёв «Против всех. К истории протестного искусства в России»
 Блог Императора ВАВА «Записки художника»
 Интервью с Императором ВАВА для сайта АртАспект
 Проза и публицистика Императора ВАВА
 Император ВАВА -портал архива современного искусства RAAN
 Роман "Один" Императора ВАВА, описание на сайте Лайвлиб
 

Современные художники России
Акционисты (искусство)
Художники Москвы
Художники России
Художники XX века
Художники XXI века
Художники неофициального искусства СССР
Художники, известные под псевдонимами
Контркультура 1990-х годов
Кураторы современного искусства
Выпускники вузов Москвы